ICE poate fi:

 Intercity-Express
 ICE Felix
 Ice Climber
 Ice Queen
 Ice Cube
 Vanilla Ice
 Fire & Ice